Blühnbach heißen folgende geographische Objekte:

 Blühnbach (Gemeinde Werfen), Ortslagen im Blühnbachtal bei Werfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Blühnbachtal, Tal bei Werfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Blühnbach (Salzach), Bach des Blühnbachtals bei Tenneck, Land Salzburg
 Schloss Blühnbach, ehemals kaiserliches Jagdschloss im Blühnbachtal